Алис Поль (; род. 3 декабря 1982, Сен-Пьер, Реюньон) — французская актриса, ставшая известной благодаря роли Анны Звенка в комедии Дани Буна «Любовь от всех болезней».

Биография 
Алис Поль родилась на острове Реюньон, но с двух лет росла в Марселе. В 22 года она сыграла в театральной постановке C’est tout droit… ou l’inverse, с которой участвовала в двух турах по Франции (2006 и 2012). В 2014 году Дани Бун предложил ей главную женскую роль в комедии «Любовь от всёх болезней» вместе с ним и с Кад Мерад. В 2015 году на экраны вышел мини-сериале «Исчезновение» (disparue), в котором Алис Поль сыграла одну из ведущих ролей. Фильм имел большой успех у зрительской аудитории и критиков. В 2017 году она возобновляет сотрудничество с Дани Буном в комедии «Возьми меня штурмом».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Франции‎